Гіршман Леонард Леопольдович (1839—1921) — вчений-офтальмолог, лікар, педагог.
 Гіршман Михайло Мойсейович(1937—2015) — український літературознавець, професор кафедри теорії літератури Донецького національного університету.

Див. також 
 Гіршфельд
 Гірш

Прізвища